Hereford – miasto w Anglii
Miejscowości w USA:
 Hereford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Deaf Smith
Gminy w USA:
 Hereford (ang. Hereford Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks